Mogridge ist der Familienname folgender Personen:

 George Mogridge (1787–1854), britischer Schriftsteller
 Martin John Henry Mogridge (* 1940), Ökonom